

Дворики — присілок, Гірськомарійський район, Марій Ел
 Дворики — присілок, Красноармійський район, Чувашія
 Дворики — присілок, Моргауський район, Чувашія
 Дворики — село, Сакмарський район, Оренбурзька область